Joniec est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Joniec, dans le powiat de Płońsk
 du village de Joniec, chef-lieu de cette gmina